Седмочисленици може да се отнася за:
 Седмочисленици – 7 светци, почитани като създатели и разпространители на глаголицата и кирилицата
 „Свети Седмочисленици“ – църква в София (центъра)
 „Свети Седмочисленици“ – църква в Благоевград, кв. Струмско
 „Свети Седмочисленици“ – църква във Велико Търново (в двора на НВУ)
 „Свети Седмочисленици“ – източнокатолическа църква в г. Собранце, Словакия
 „Свети Седмочисленици“ (7-о СОУ) – училище в София, от 1879 г.
 „Свети Седмочисленици“ (1-во СОУ) – училище в Търговище, от 1907 г.
 „Свети Седмочисленици“ (СОУ) – училище в Пловдив, от 1993 г.
 „Свети Седмочисленици“ – предишно име (1862-1912) на читалище „Отец Паисий“ в Самоков
 Седмочисленици – находище на руди с метали в Западна Стара планина (Врачанско)